Bow Wow peut désigner :
 Atelier Bow-Wow, une agence d’architecture japonaise.
 Bow Wow (1987-), rappeur et acteur américain.
 Bow Wow, un groupe de hard rock et heavy metal japonais.